Le Tournoi mondial féminin de futsal est une compétition internationale de futsal qui se déroule tous les ans, qui n'est pas organisée par la FIFA. Les équipes entrent par invitation.

Histoire 

Les six premières éditions disputées entre 2010 et 2016 ne sont pas à caractère officiel, malgré les engagements de la FIFA lors de chaque tournoi. Jusqu'à dix participants de toutes les Confédérations continentales sont invités. À chaque fois, le Brésil sort vainqueur.

Palmarès et statistiques

Palmarès par édition

Palmarès par pays

Statistiques générales

Notes et références 

Compétition internationale de futsal
Compétition internationale féminine de football
Futsal feminin